Кожагулов — казахская фамилия; имеет женскую форму Кожагулова.
 Кожагулов, Биржан-сал (1834—1897) — казахский акын, композитор.
 Кожагулов, Токкожа Мукажанович (род. 1962) — советский, казахстанский художник; кандидат педагогических наук, профессор; член-корреспондент Академии художеств Республики Казахстан.